

Ukraina
Nazwę Semeniwka (ukr. Семенівка) nosi kilkadziesiąt wsi na Ukrainie.
 Semeniwka  - wieś na Ukrainie w obwodzie czernihowskim
 Semenówka  - wieś na Ukrainie w obwodzie iwanofrankiwskim
 Semeniwka – wieś na Ukrainie w obwodzie połtawskim
 Semenówka - wieś na Ukrainie w obwodzie żytomierskim

Rosja
Nazwę Siemionowka (ros. Семёновка) nosi kilkadziesiąt wsi w Rosji.

Zobacz też 
 Siemianówka

Przypisy